Лучинецька сільська рада — Вінницька область, Мурованокуриловецький район
 Лучинецька сільська рада — Івано-Франківська область, Рогатинський район